Il singolare dell'Aspria Tennis Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Albert Ramos era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Wimbledon.

Tommy Robredo ha battuto in finale 6–3, 6–0 Martín Alund.

Teste di serie

 Frederico Gil (primo turno)
 Federico Delbonis (primo turno)
 Alessandro Giannessi (primo turno)
 Antonio Veić (secondo turno)

 Andrej Golubev (primo turno)
 João Sousa (quarti di finale)
 Agostoin Gensse (primo turno)
 Victor Hănescu (Semi Finali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Aspria Tennis Cup 2012